Финал Кубка Испании по футболу 1936 — 34-й финальный матч Кубка Испании, который прошел 21 июня 1936 года на стадионе «Месталья» в Валенсии. Финал стал последним перед тем, как турнир был отменен из-за гражданской войны в Испании до 1939 года, и последним под названием «Приз Президента Республики».

В матче «Реал Мадрид» (тогда известный как «Мадрид» по политическим причинам) обыграл «Барселону» в первом Эль-Класико в финалах Кубка Испании со счетом 2:1 и выиграл свой 7-й титул. 

Матч запомнился «невозможным сэйвом» вратаря «Мадрида» Рикардо Саморы, который не позволил игроку «Барселоны» Хосепу Эсколе забить на последней минуте, сравняв счет. Это самый запоминающийся сейв в истории испанского футбола.

Путь к финалу

Матч

См. также 
 Эль-Класико

Примечания

Ссылки 
MundoDeportivo.com 
Marca.com 
AS.com 

1936
Матчи ФК «Реал Мадрид»
Матчи ФК «Барселона»
Футбол в Европе в 1936 году
События 21 июня
Июнь 1936 года
Спорт в Испании в 1936 году
Спортивные соревнования в Валенсии